Сезон 2011/2012 стал для «Милана» 78-м в Чемпионате Италии. Клуб не смог защитить титул, заняв 2 место, титул выиграл «Ювентус». Клуб вылетел на стадии 1/2 финала в Кубке Италии, проиграв тому же «Ювентусу». Как чемпион прошлого сезона клуб участвовал в Суперкубке Италии и выиграл его у «Интера», действующего обладателя Кубка Италии. Клуб неплохо выступил в Лиге чемпионов, дойдя до 1/4 финала, где проиграл «Барселоне».

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

*№ 3 навечно закреплен за Паоло Мальдини(номер может взять один из сыновей игрока, если тот будет играть за клуб)

*№ 6 навечно закреплен за Франко Барези

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 
Убытки:47.500.000

Зима 

Убытки:550.00

Ушли из клуба

Лето 

Прибыль:20.500.000

Зима 

0

Общие убытки: 48.050.000

Общая прибыль:20.500.000

Разница: 27.550.000

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица 

 Примечания:
 1.С «Аталанты» было снято 6 очков в связи с коррупционным скандалом.

Кубок Италии

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Суперкубок Италии

Лига чемпионов

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

1/4 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Примечания 

2011